Финал Лиги чемпионов УЕФА 2000 года — финальный матч розыгрыша Лиги чемпионов УЕФА 1999/00, 45-го сезона в истории Кубка европейских чемпионов и 8-го сезона в истории Лиги чемпионов УЕФА. Этот футбольный матч состоялся 24 мая 2000 года, на стадионе «Стад де Франс» в пригороде Парижа Сен-Дени. В матче встретились испанские «Реал Мадрид» и «Валенсия».

Отчёт о матче

См. также 
 Лига чемпионов УЕФА 1999/2000

Ссылки 
 Официальный сайт турнира
 Официальный сайт турнира

2000
Лига чемпионов
Май 2000 года
Лига чемпионов 2000
Международные соревнования по футболу во Франции
События 24 мая
Международные спортивные соревнования в Сен-Дени
Спорт во Франции в 2000 году
Спорт в Испании в 2000 году
Лига чемпионов УЕФА 1999/2000